Села:
 Верещаки — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Верещаки — Черкаська область, Лисянський район